Bessemer peut désigner :

Toponyme
 Bessemer (Alabama)
 Bessemer (Michigan)
 Bessemer (comté de Lawrence, Pennsylvanie)
 Bessemer (comté de Westmoreland, Pennsylvanie)

Patronyme
 Henry Bessemer (1813-1898), industriel et métallurgiste, connu principalement pour le procédé Bessemer